Pojem Čínská hymna není jednoznačný. Může tak být označena:
Hymna Čínské lidové republiky
Hymna Tchaj-wanu – hymna Čínské republiky